|-
| 31101 - ||  || 2 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31102 - ||  || 4 iulie 1997 ||  || , 
|-
| 31103 - ||  || 29 iulie 1997 || Majorca || , 
|-
| 31104 - ||  || 30 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 31105 - ||  || 27 iulie 1997 ||  || 
|-
| 31106 - ||  || 12 august 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 31107 ||  || 5 august 1997 ||  || 
|-
| 31108 ||  || 10 august 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31109 Janpalouš ||  || 14 august 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 31110 Clapas ||  || 13 august 1997 ||  || 
|-
| 31111 ||  || 11 august 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 31112 - ||  || 9 august 1997 ||  || 
|-
| 31113 Stull || 1997 QC || 19 august 1997 ||  || D. R. DeGraff, 
|-
| 31114 - ||  || 28 august 1997 || Kleť || 
|-
| 31115 ||  || 28 august 1997 ||  || 
|-
| 31116 - ||  || 29 august 1997 ||  || , 
|-
| 31117 - ||  || 25 august 1997 || Reedy Creek || 
|-
| 31118 ||  || 1 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31119 - ||  || 3 septembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 31120 ||  || 12 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31121 ||  || 13 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31122 Brooktaylor || 1997 SD || 21 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31123 || 1997 SU || 16 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31124 - ||  || 22 septembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 31125 - ||  || 22 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31126 ||  || 19 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31127 - ||  || 27 septembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31128 - ||  || 27 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31129 ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31130 ||  || 26 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31131 ||  || 28 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31132 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31133 - ||  || 27 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 31134 Zurria ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31135 - ||  || 30 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31136 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31137 ||  || 30 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31138 ||  || 29 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31139 Garnavich ||  || 25 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 31140 - ||  || 2 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31141 ||  || 3 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 31142 - ||  || 5 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31143 ||  || 8 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 31144 - ||  || 7 octombrie 1997 || Church Stretton || 
|-
| 31145 - || 1997 UK || 19 octombrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 31146 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31147 Miriquidi ||  || 22 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 31148 ||  || 23 octombrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 31149 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31150 ||  || 23 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 31151 - ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 31152 - ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 31153 - ||  || 26 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 31154 - || 1997 VJ || 1 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31155 - ||  || 1 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31156 - || 1997 WO || 18 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31157 ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 31158 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31159 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31160 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31161 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31162 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31163 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31164 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31165 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31166 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31167 - ||  || 26 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31168 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31169 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31170 - ||  || 26 noiembrie 1997 || La Silla || 
|-
| 31171 - || 1997 XB || 2 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31172 - || 1997 XQ || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31173 - ||  || 4 decembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31174 - ||  || 6 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 31175 - ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 31176 ||  || 2 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 31177 ||  || 13 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31178 - ||  || 4 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31179 - ||  || 21 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31180 ||  || 22 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31181 ||  || 22 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31182 ||  || 22 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31183 - ||  || 25 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 31184 - ||  || 26 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31185 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31186 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31187 - ||  || 27 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31188 - ||  || 27 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31189 Tricomi ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31190 Toussaint ||  || 27 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31191 - ||  || 28 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31192 Aigoual ||  || 29 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31193 ||  || 31 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 31194 ||  || 24 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 31195 ||  || 29 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31196 Yulong ||  || 24 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 31197 - ||  || 31 decembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 31198 - ||  || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31199 - ||  || 5 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 31200 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-